Shanty puede referirse a:

Guillermo Bianchi, escritor chileno que firmaba sus textos con el seudónimo de Shanty.
Saloma, canto marinero.
  Shanty & Los Invasores de Progreso, agrupación musical tropical psicodélica peruana.